Zorea:
 Meir Zorea
 Vecerniaia Zorea

Nume de familie evreiești